LIRG steht für:
 Luminous infrared galaxy, siehe Infrarotgalaxie
 Militärflugplatz Guidonia (ICAO-Code), Militärflugplatz in der italienischen Region Latium

Abkürzung